Festival steht für:
 Festival, eine mehrtägige Kulturveranstaltung
 Festival (Software), eine Sprachsynthese-Software
 V951 Festival, rumänischer Straßenbahntyp, siehe V54#Vorgängerbaureihe V951
 den sowjetischen Kleinbus RAF-10 „Festival“ aus den 1950er-Jahren